Nikolaj Przjevalski - een Russische militair, wetenschapper en ontdekkingsreiziger
 Przewalskipaard - een door  Nikolaj Przewalski ontdekte paarden-ondersoort

Zie ook 
 Przewalski's roodmus - een door  Nikolaj Przewalski ontdekte zangvogel
 Karakol - een stad die door de Sowjets hernoemd werd tot Przjevalsk